Éric Angioletti est un journaliste français ayant officié sur les radios NRJ, Chérie FM, Radio France et sur les chaînes de télévision TF1, France 2, France 3, Canal+ et MCM.

Biographie 

Il fut, de 1989 à 2000, un des journalistes phares de la radio NRJ, également Directeur de l'information du groupe (NRJ, Chérie FM, Nostalgie) et Directeur des programmes d'NRJ.

De 2009 à 2012 il devient directeur des programmes d'Europe 1. Il est  vice-président du Press club de France, fondateur du groupe média AngioCom et créateur de Up News devenu Pepsnews.fr, le premier site internet consacré à l'actualité positive.

AngioCom est spécialisé dans le consulting Media et les relations presse.

Consulting media : Consulting radio en France et à l’international (Maroc-Tunisie-Algérie via CFI Ministère Affaires Etrangères et L'Union Européenne), Radio Côte d’Ivoire.

Consulting TV : (ADLTV, Morgane Prod…).

Relation Presse: SNCF Trains Expo, Forum Changer d'Ère, UNSA Fonction Publique, Press Club de France, Start Ups (CoWash, OmyTea, Innovation City...), Michel Habert Production (Charles Dumont, Thomas Boissy...)...

Carrière 

 Radio
 1988 : Animateur Radio France Nancy
 1989 - 1996 : Journaliste NRJ / Chérie FM (Présentation des journaux d'informations)
 1995 - 2000 : Directeur de l'Information du Groupe NRJ
 1998 - 2000 : Directeur Général de l'antenne d’NRJ
 2002 - 2009 : Fondateur et Président de Maxxradiotv ( société de production radio)
 2009 - 2012 : Directeur des Programmes d'Europe 1
 Depuis 2012 : Président-Directeur de la société Angiocom (conseiller médias et communication)
 Télévision
 1990 : Journaliste sur l'émission Scrupules de Jean-Luc Delarue (Canal+)
 1992 : Journaliste sur l'émission La nuit des héros (Antenne 2)
 1993 - 1994 : Chroniqueur sur l'émission Y'a pas d'lézards de Dominique Cantien (TF1)
 1994 : Journaliste sur l'émission Votre cas nous intéresse (France 3)
 1995 - 1996 : Rédacteur en Chef de la chaîne MCM
 Presse
 1990 : Pigiste pour le magazine Télérama
 1992 : Interviews et portraits pour le magazine Max

Collaborations professionnelles 
Durant ses années de journalisme et de direction des stations de radios NRJ et Europe 1, il a collaboré, aux côtés de Max Guazzini, avec de nombreux artistes français et internationaux lors d'évènements spéciaux comme Michael Jackson, Madonna, George Michael, Vanessa Paradis, Mika, Whitney Houston, Lenny Kravitz, Sylvie Vartan, Calogero, Matthieu Chedid, etc.

Directeur des programmes de la radio Europe 1, il a créé, lancé à l'antenne ou supervisé de nombreuses émissions avec Marc-Olivier Fogiel, Aline Afanoukoé, Michel Drucker, Ariane Massenet, Gérard Klein, Laurent Baffie, Pierre de Vilno, Muriel Siron, Emmanuel Maubert, Wendy Bouchard, Franck Ferrand, Marion Ruggieri, Frédéric Taddeï, etc.

Notes et références 

Journaliste français du XXe siècle
Journaliste français du XXIe siècle